Carlyle Group — один из крупнейших инвестиционных фондов, управляющий активами на сумму более 147 млрд долл. Основан в 1987 году. Специализируется на венчурных инвестициях, финансируемых выкупах компаний, высокодоходных долговых обязательствах и недвижимости. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, США. В компании занято более 563 специалистов по инвестициям в 21 стране. Имеет более 1100 инвесторов в 68 странах.

В Carlyle Group работали 41-й президент США Джордж Буш — старший, его сын — 43-й президент США Джордж Буш — младший, бывший заместитель директора ЦРУ и министр обороны США Франк Карлуччи, бывший государственный секретарь США Джеймс Бейкер, бывший премьер-министр Великобритании Джон Мейджор.

В документальной ленте «Фаренгейт 9/11» утверждается, что в 2001 году среди крупнейших инвесторов компании числилась семья международного террориста Усамы бен Ладена. Среди активов фонда имеются пакеты акций компании Dunkin' Brands.

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт 

Инвестиционные фонды
Компании США
Компании, входящие в индекс NASDAQ Financial-100